

Cinema e televisione 
The Whirlwind – serial muto statunitense del 1920 diretto da Joseph A. Golden
The Whirlwind – cortometraggio muto statunitense del 1922 diretto da Joe Rock
The Whirlwind – film western statunitense del 1933 diretto da D. Ross Lederman
The Whirlwind – film per la televisione statunitense del 1974 diretto da Glenn Jordan

Musica 
The Whirlwind – album dei Transatlantic del 2009

Pagine correlate 
Whirlwind